Cyriacus (heilige), aartsdiaken en martelaar (begin 4e eeuw)
 Cyriacus van Jeruzalem, bisschop van Jeruzalem en heilige (4e eeuw)
 Cyriacus van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (596-606) 
 Cyriacus van Ancona, Italiaans oudheidkundige (1391-1454)